Kvindefodboldklubben Minsk ( ) er en hviderussisk kvindefodboldklub fra Minsk. Klubben har hjemmebane på FK Minsk stadion.

Historiske slutplaceringer

Aktuel 
 Pr. 5. maj 2019.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiell FK Minsk (kvinder) 
 soccerway Hviderusland kvinder premier Liha 

Fodboldklubber i Hviderusland
Kvindefodboldklubber